«Пузырь» — название нескольких художественных фильмов:
 Пузырь — фильм реж. Стивена Содерберга (США, 2005)
 Пузырь — фильм (Израиль, 2006) Пузырь — (фильм, 2022)